Duitsland:
Nußdorf (Chiemgau), een plaats in de deelstaat Beieren
Nußdorf (Landau), een plaats in de deelstaat Rijnland-Palts
Nußdorf (Überlingen). een plaats in de deelstaat Baden-Württemberg, aan het Bodenmeer
Nußdorf am Inn, een plaats in de deelstaat Beieren

Oostenrijk:
Nußdorf am Haunsberg, een gemeente in de deelstaat Salzburger Land
Nußdorf (Wenen), een voorstad van Wenen
Nußdorf am Attersee, een gemeente in de deelstaat Opper-Oostenrijk
Nußdorf ob der Traisen, een gemeente in de deelstaat Neder-Oostenrijk